Thomas Harvey est un nom pouvant désigner:

 (c. 1512-c. 1577), homme politique anglais
 (1668-1699), homme politique américain, gouverneur de la Caroline du Nord
 (1775-1841), officier britannique de la Royal Navy
 (1875-1955), homme politique et curateur de musée anglais
 (1878-1966), joueur irlandais de cricket
Thomas Harvey (1888-?), coureur cycliste britannique
 (1893-1978), activiste américain des droits civique 
 (1936-2013), major général américain
 (1912-2007), pathologiste américain
Thomas J. Harvey (né en 1982), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick

Voir aussi

Harvey, Thomas